Малая Добринка — название населённых пунктов в России:

 Малая Добринка — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Малая Добринка — село в Мордовском районе Тамбовской области.

См. также 
 Добринка